Von Eyb est le nom de plusieurs personnalités :

 Albrecht von Eyb, l'un des premiers humanistes allemands ;
 Martin von Eyb, prince-évêque de Bamberg de 1580 à 1583 ;
 Gabriel von Eyb, prince-évêque d'Eichstätt de 1496 à 1535 ;
 Johann Martin von Eyb, prince-évêque d'Eichstätt de 1697 à 1704